Чемпионат ГДР по баскетболу среди женщин () – турнир среди баскетбольных женских команд Германской Демократической Республики. Первый розыгрыш состоялся в 1954 году, чемпионками стала команда из Лейпцига «Ротатион Митте». Больше всего титулов – 25 на счету команды из Галле, которая первоначально входила в спортивный клуб «Химик», а с 1969 года стала принадлежать Комбинату насосов и компрессоров. В 1990 году была расформирована Немецкая баскетбольная ассоциация ГДР, но баскетбольные клубы, в сезоне 1990/91, разыграли неофициальный чемпионат ГДР, в котором победу одержала команда Берлинского университета имени Гумбольдта .

Чемпионы и призёры

Достижения клубов

См. также 
 Женская сборная ГДР по баскетболу

Примечания

Ссылки 
 

Национальные баскетбольные чемпионаты
Соревнования по баскетболу в Германии